Termin -{S20}- ima više značenja.

 S-oznake, S20: Prilikom korišćenja ne sme da se jede i pije
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S20